MacCalman ist der Nachname von 

 Colin MacCalman (1966–2011), britischer Biologe
 David MacCalman, neuseeländischer paralympischer Athlet
 Faye MacCalman (* ≈1990), britische Musikerin

Siehe auch:
 McCalmon